Das Wort Ohangwena bezeichnet

 die gleichnamige Region Ohangwena in Namibia
 den gleichnamigen Wahlkreis Ohangwena (Wahlkreis) in Namibia 
 die gleichnamige Ortschaft Ohangwena (Ort) als Teil der Stadtverwaltung Helao Nafidi
 Ohangwena II, ein Grundwasserreswervoir in der Region Ohangwena